Duiker ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Duiker (auch Jan Duiker; 1890–1935), niederländischer Architekt und Autor
 K. Sello Duiker (eigentlich Kabelo Duiker; 1974–2005), südafrikanischer Schriftsteller
 Simon Duiker (1874–1941), niederländischer Genremaler
 William J. Duiker (* 1932), US-amerikanischer Ostasien-Historiker

Duiker bezeichnet
 Duiker Island, eine Insel bei Kapstadt in Südafrika
 den im südlichen Afrika gängigen Namen für den Ducker

Siehe auch:
 Duijker
 Duyker